Waveney steht für:

 Waveney (District), ein ehemaliger District von Suffolk, England
 Waveney (Fluss), ein Fluss in den englischen Grafschaften Suffolk und Norfolk
 Waveney (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus